Северная Язьва — река в России, протекает в Красновишерском районе Пермского края. При слиянии с Полуденной Язьвой образует реку Язьва. Длина реки составляет 24 км.

Описание 
Протекает в южной части Красновишерского района Пермского края. Берёт начало на западных склонах горного хребта Кваркуш и течёт преимущественно на юго-запад. Населённых пунктов на реке нет.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100212111100004983
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100498
 Код бассейна — 10.01.01.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Красновишерского района
Притоки Язьвы